Булгаки — шляхтичи, построившие усадьбу в деревне Жиличи современной Могилёвской области. Также название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Булгаки — деревня в Россонском районе Витебской области.

Россия 
 Булгаки — село в Рузаевском районе Мордовии.